Scoraille, ou de Scoraille, est un nom désignant :

Toponymes 
Escorailles, une commune du Cantal
Château d'Escorailles dans le Cantal.

Anthroponymes 
 Famille d'Escorailles, actuellement orthographiée Famille de Scorraille, famille noble française d'ancienne extraction, dont une branche cadette subsiste actuellement.